Boa Viagem (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Boa Viagem (Recife), wijk in Recife